Boštjan Cesar — futebolista profissional esloveno
 Boštjan Nachbar — basquetebolista profissional esloveno

Desambiguações de antropônimos